Luksusfælden er et realityprogram om økonomi på TV3, hvor danskere med en gæld, som de ikke kan afbetale, får hjælp af økonomiske eksperter. Programmet omhandler særligt folk der har et stort overforbrug og har taget kviklån.

Luksusfælden eller Luxury Trap, blev skabt af Derek Banner og BUMP Banner Universal Motion Pictures og præsenteret for Metronome og TV3 i februar 2006 som et oplæg til videreudvikling. 
Hele TV-serien kan streames hos Viaplay mod betaling. og Viafree gratis.

Koncept og baggrund 
Konceptet er at værterne hjælper folk der er kommet i økonomisk uføre med stor gæld med at få overblik over deres udgifter, lave et budget, der kan få dagligdagen til at hænge sammen og få betalt gælden tilbage.

Programmet henvender sig især til et publikum på mellem 18 og 40 år, som stadig er ved at etablere sig og derved fristet til at låne til større og mindre forbrug.

Medvirkende 
Værter
 Sæson 1-4: Mette Reissmann og Jan Swyrtz
 Sæson 5-7: Mette Reissmann og Carsten Linnemann 
 Sæson 8: Louise Frost og Gustav Juul
 Sæson 9: økonom Thomas Dam Sander, chefpsykolog Camilla Holst og jurist Sara Kaae.
Sæson 10: Kenneth Hansen og Carsten Linnemann

Deltagere

Et mindre antal offentligt kende person har medvirket i programmet; den tidligere pornoskuespiller Katja K medvirkede i 2013, den tidligere tennisspiller Frederik Fetterlein i 2012 (der satte rekord med 443.000 seere), realitystjernen Amalie Szigethy i 2014 og den tidligere europamester i kickboxing Bobor Lamina i 2017.

Referencer 

TV3-programmer
Realityshows fra Danmark
Danske tv-serier fra 2000'erne
Danske tv-serier fra 2010'erne